HVD est un sigle qui peut désigner :
 Holographic versatile disc (en françis, disque holographique polyvalent), une technique de stockage de données sur disque ;
 High Voltage Differential, un type de câblage pour le transfert de données.